Franciaország
Tayrac, település Aveyron megyében
Tayrac, település Lot-et-Garonne megyében